Wannsee steht für:
 Berlin-Wannsee, Ortsteil Berlins
 Großer Wannsee, Bucht der Havel in Berlin
 Kleiner Wannsee, Nebensee des Großen Wannsees
 Wannsee, Musiktitel aus dem Album Laune der Natur der „Toten Hosen“ (2017)
 Wannsee, ein Fahrgastschiff, siehe Julie (Schiff, 1929)
 
Siehe auch:

 Bahnhof Berlin-Wannsee
 FV Wannsee, ein Sportverein
 Strandbad Wannsee, ein Freibad am Großen Wannsee
 Vansee, Sodasee in der Türkei
 Wannseekonferenz